René Le Bègue ist der Name folgender Personen:

* René Le Bègue (Fotograf) (1857–1914), französischer Fotograf
 René Le Bègue (Rennfahrer) (1914–1946), französischer Automobilrennfahrer